Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019 года во I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 9 по 15 декабря 2018 года в Фюссене, Германия и с 8 по 14 декабря 2018 года в Тыхы Польша.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, выбывает в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, выбывает в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2020 года.
   вылетела в группу В первого дивизиона 2020 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2020.
   вылетела в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2020.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд. Сборная Белоруссии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Японии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 

Группа А
По данным IIHF 

Главные судьи
  (ANDERSEN Thomas B.)
  (NAUMOV Denis)
  (PESINA Vladimir)
  (SEWELL Liam)

Линейные судьи
  (CAILLOT Thomas)
  (GAUBE Gabriel)
  (KNOSEN Nicklas)
  (NIITTYLA Tommi)
  (PARDATSCHER Ulrich)
  (SEEWALD Elias)
  (SOOS Daniel)

Группа В
По данным IIHF 

Главные судьи
  Пьер Деан(DEHAEN Pierre)
  Кристиан Перссон(PERSSON Christian)
  Максим Тооде(TOODE Maksim)
  Хюб ван Гринсвен-мл.(van GRINSVEN JNR Hub)

Линейные судьи
  Андреас Хофер(HOFER Andreas)
  Алег Клящюнику(KLIASHCHEUNIKAU Aleh)
  Андрей Коровкин(KOROVKIN Andrei)
  (KOSIDLO Pawel)
  (NOWORYTA Rafal)
  (SCHAUER Jakob)
  (VILYUGIN Nikita)

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Хендрик Хане
 Защитник:  Мориц Зайдер
 Нападающий:  Иван Дроздов

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Давиде Фадани
 Защитник:  Олаф Бизацкий
 Нападающий:  Ян Дрозг

Ссылки 
 
 
 
 

2018 год в хоккее
Хоккей
П
М2
Хоккей
Хоккей
М
М
Хоккей
Хоккей
Хоккей 2019
Хоккей 2019